Владимир Рыжов:

 Рыжов, Владимир Григорьевич (1914—1974) — Герой Советского Союза.
 Рыжов, Владимир Петрович (1941—2019) — российский радиотехник, музыкант, доктор наук, профессор.